„Statnyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Statnyj” – niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku i wojny rosyjsko-japońskiej
 „Statnyj” – niszczyciel proj. 7 z okresu II wojny światowej
 „Statnyj” – niszczyciel proj. 30bis z okresu zimnej wojny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów